Entre os Futebolistas do Santa Cruz Futebol Clube, diversos fizeram história com a camisa do clube, entre os quais podem ser citados Lacraia, Tará, Givanildo Oliveira, Rivaldo e Ricardo Rocha. Nos últimos anos, destacaram-se com a camisa do clube nomes como Flávio Caça-Rato, Dênis Marques e Grafite.

Jogadores

Ídolos 

 Barbosa - goleiro da seleção brasileira vice-campeã de 1950, foi o maior goleiro de sua época, e um dos melhores em toda história do futebol brasileiro, condenado por um crime que não cometeu, o de perder a Copa do Mundo de 1950. Mas, sendo um homem de muita personalidade, Barbosa não se deixou abalar pela amarga lembrança de cinquenta, e jogou futebol por mais doze anos, sempre com muita elegância e segurança. Jogou no Ypiranga (São Paulo), Vasco da Gama, Santa Cruz, Bonsucesso e Campo Grande (Rio de Janeiro).
 Givanildo Oliveira - hoje técnico de futebol, integrou a seleção brasileira vencedora da Taça Bicentenário (Estados Unidos). Volante rápido, com grande movimentação em campo, foi um dos lendários heróis corintianos do campeonato paulista de 1977. Jogou, também, no Fluminense (campeão carioca em 1980).
 Levir Culpi - atualmente treinador de futebol, foi um vigoroso zagueiro do clube na década de 1970.
 Luciano Veloso - meia armador, também defendeu as cores dos clubes rivais (Sport e Náutico), além do Corinthians, com participação na histórica quebra de jejum de títulos paulistas na década de 1970.
 Birigui - Marcos Gomes, o grande goleiro Birigui, destacou-se vestindo as camisas de Guarani e Santa Cruz. Por sinal, no clube de Recife ficou por uma década, embora tenha iniciado sua carreira no Bugre.
 Luiz Damasceno - tricampeão pernambucano nos anos de 1931/1932/1933, que junto com Tará fazia uma dupla fantástica comandando o time na década de 1930.
 Marlon - ponteiro direito veloz e habilidoso, herói dos títulos estaduais de 1986 e 1987. Foi vendido para o Sporting de Lisboa, onde foi ídolo durante uma década. No final da careira retornou ao Santa mas não reeditou as jornadas vitoriosas de outrora.
 Nunes - descoberto no Confiança, de Sergipe, foi um dos maiores artilheiros do clube, havendo integrado a seleção brasileira (cortado por estar machucado às vésperas da Copa da Argentina - 1978). Transferiu-se para o Fluminense (assim como Luiz Fumanchu, com quem formava o ataque goleador do Santa) e depois iria para o Flamengo, vindo a ser campeão mundial de clubes em 1981. Era conhecido como o artilheiro das decisões.
 Ramón - quinto jogador de um clube do Nordeste a se tornar artilheiro de um campeonato nacional (Campeonato Brasileiro de 1973). Fez uma memorável dupla de ataque com Roberto Dinamite no Vasco da Gama.
 Ricardo Rocha - tetra-campeão mundial, nos Estados Unidos (1994). Começou no Santo Amaro, em 1982, e, no ano seguinte, já estava no Santa Cruz, jogando como lateral direito, onde foi campeão pernambucano. Em 1984, seguiu para o Guarani, havendo jogado, ainda, pelo Real Madrid, Sporting, Newell's Old Boys, São Paulo, Santos, Vasco da Gama, Fluminense e Flamengo. Campeão brasileiro pelo São Paulo em 1991. Pela Seleção Brasileira, integrou a seleção pré-olímpica que conquistou o Panamericano de 1987 e disputou as Copas de 1990 e 1994, defendendo a seleção principal em 43 jogos.
 Rivaldo - atacante pentacampeão mundial na Copa do Mundo de 2002, considerado um dos melhores camisas 10 da história da Seleção do Brasil. Foi eleito pela FIFA o melhor do mundo em 1999.
 Sherlock - Um dos ídolos do time na década de 1930. Após abandonar a carreira de jogador de futebol, tornou-se árbitro de renome em Pernambuco

 Tará - Um dos maiores ídolos da história do clube; habilidoso e dono de um chute forte, ele foi o grande comandante do time na década de 1930, ajudando o clube a levantar 4 campeonatos no período.
 Zequinha - bicampeão mundial pela seleção brasileira, no Chile (1962). Começou a jogar como volante, em 1954, no Auto Esporte/PB, chegando ao Santa Cruz em 1955, ganhando o título estadual de 1957. Depois, seguiu para o Palmeiras, defendendo a Seleção Brasileira em 17 jogos, com quatorze vitórias e 2 gols. Encerrou sua carreira em 1970 no Náutico.
 Zé do Carmo - campeão brasileiro pelo Vasco em 1989 e várias vezes campeão pernambucano, dentre os quais se destaca o supercampeonato em 1983, o bi em 1986/1987 e os campeonatos de 1993 e 1995; teve também algumas passagens pela Seleção Brasileira.
 Tiago Cardoso - Um dos melhores goleiros da história do Santa Cruz: Pentacampeão Pernambucano, campeão da Série C e Campeão do Nordeste, contabiliza 3 acessos com o Clube (da série D à série A).
 Henágio - O Sergipano ajudou o Santa Cruz na década de 1980, conquistando o Tri Super Campeonato de 1983 inclusive fazendo o gol tricolor nos 90 minutos na final contra o Náutico que foi ganha pelo Santa Cruz nos pênaltis (6 a 5).
 Dênis Marques - Atacante habilidoso, com bastante qualidade na finalização e assistências, é conhecido como predador por causa de suas tranças que lembram o personagem de mesmo nome do filme O Predador. Passou pelo Arruda em 2012 e 2013 destacando-se por gols importantes e pela artilharia em 2012 do Campeonato Pernambucano e Brasileirão série C. Foi Campeão do Campeonato Pernambucano em 2012 e 2013 e do Brasileirão série C em 2013. Teve destaque também por outros clubes como Atlético Paranaense e Flamengo.
 Flávio Caça Rato Foi contratado em 2011 pelo Santa Cruz, onde foi campeão do Campeonato Pernambucano de 2012 e conseguiu o acesso para a Série C. Em 2013 foi mais uma vez campeão pernambucano marcando um gol na final, fez o gol do acesso a Série B e o gol do título da Série C sobre o Sampaio Corrêa.
 Grafite -  Apesar de não ter sido revelado pelo Clube, foi onde obteve projeção nacional (São Paulo, Wolfsburg-ALE e Seleção Brasileira). Depois de 2 passagens pelo Santa Cruz, retornou para auxiliar de maneira decisiva na volta a Série A e no título inédito da Copa do Nordeste de 2016.
 Keno - Com duas passagens pelo Santa Cruz conquistou o Campeonato Pernambucano 2016, e a Copa do Nordeste 2016. E fez uma grande dupla de ataque com Grafite. Foi o destaque do time coral no ano de 2016.

Por ano

Transferências 
 Legenda
: Jogadores que chegaram sem custos 
: Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos 
: Jogadores que chegaram por empréstimo 
: Jogadores que voltaram após serem emprestados 
: Jogadores emprestados pelo Santa 
: Jogadores dispensados ou rescindiram o contrato
: Jogadores que subiram das categorias de base

Elenco atual 

 Última atualização: 5 de novembro de 2019. 
 Legenda
 : Capitão : Jogador contundido : Prata da casa (Jogador da base)''

Santa Cruz Futebol Clube